Spojení písmen B a T může mít různé významy:

BT 
 SPZ Bratislavy
 BT – kód ISO 3166-2 pro Bhútán
 BT (tank) – řada lehkých rychlých tanků Rudé armády
 Brian Wayne Transeau – americký hudebník známý jako BT
 Bluetooth – technologie bezdrátového spojení 
 BT (cigarety) – bulharské cigarety vyráběné společností Bulgartabak
 baryton (z italského baritono) – hudební termín
 IATA kód letecké společnosti airBaltic
 Northrop BT – střemhlavý bombardér amerického námořnictva

.bt 
 .bt – internetová doména nejvyššího řádu pro Bhútán

Zkratky
Značky